Fehér Gárda, magyar antikommunista földalatti mozgalom az Alföldön 1949-1950-ben
Fehér Gárda, finnül Suojeluskunta a finn polgárháború (1918) győztes Fehér Hadseregének fő része
Fehér Gárda, az orosz fehér mozgalom katonai szárnya

A fehér gárda, Mihail Bulgakov regénye (1926)